Менцель, также Мензел — фамилия. Известные носители:

Менцель 
 Менцель, Адольф фон (1815—1905) — немецкий художник.
 Менцель, Биргит (род. 1953) — немецкий филолог-славист, переводовед, автор работ по социологии советской и постсоветской литературы.
 Менцель, Вольфганг (1798—1873) — немецкий поэт, писатель, историк литературы и критик.
 Менцель, Гериберт (1906—1945) — немецкий поэт и политик.
 Менцель, Готфрид (1798—1879) — богемский католический священник и натуралист, ботаник.
 Менцель, Иван (1941—2011) — венгерский футболист.
 Менцель, Иржи (1938—2020) — чешский кинорежиссёр и сценарист, актёр.
 Менцель, Карл Адольф — историк.
 Менцель, Родерих (1907—1987) — чехословацкий и немецкий теннисист, журналист и писатель.
 Менцель, Рудольф (1910—1974) — немецкий государственный деятель
 Менцель, Фабиан (род. 1961) — немецкий гобоист.
 Менцл, Франтишек (1879—1960) — чехословацкий инженер, проектант, мостостроитель.

Мензел 
 Мензел, Дональд Говард (1901—1976) — американский астроном и астрофизик.
 Мензел, Идина (род. 1971) — американская актриса театра, кино и телевидения, певица и автор песен.
 Мензел — маленький ударный кратер в юго-восточной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Мельцель
 Цингу-Мензел, Мэри